Полтавская гравиметрическая обсерватория Института геофизики имени С. И. Субботина НАН Украины (ПГО) основана в 1926 году в городе Полтава. Является ассоциативным членом Украинской астрономической ассоциации.

История обсерватории 
В 1926 году в Полтаве на территории бывшей усадьбы художника Г. Г. Мясоедова (ул. Мясоедова, № 27/29) была открыта Полтавская гравиметрическая станция.

Целью деятельности обсерватории при её создании было решение комплекса задач астрономо-геодезического и геофизического характера, направленных на изучение Земли как планеты, а также выявление месторождений полезных ископаемых. Кроме этого, перед учеными стоял и ряд задач фундаментального характера, а именно: изучение земных приливов, то есть деформаций, возникающих в твердом теле Земли под воздействием Луны и Солнца, а также изучение вращательного движения Земли с помощью астрономических наблюдений.

14 июля 1927 года на станции были установлены два мощных маятника и телескоп для ведения астрономических исследований. Работы по установке и отладке нового оборудования проходили при участии сотрудников Казанской обсерватории.

В 1926—1938 гг. сотрудники обсерватории определили ускорение силы тяжести в 500 пунктах УССР, в результате была создана гравиметрическая карта территории республики (которая применялась в определении месторождений полезных ископаемых).

До 1938 года находилась в системе Украинской палаты мер и весов, а затем перешла в ведение АН УССР как самостоятельное научное учреждение.

С 1939 года обсерватория начала вести наблюдение двух ярких зенитных звёзд, одновременно с геофизическими работами велись астрономические наблюдения за изменением широты и теоретические исследования особенностей вращения Земли.

После начала Великой Отечественной войны в связи с приближением к городу линии фронта сотрудники Полтавской обсерватории вместе с зенит-телескопом были эвакуированы в Иркутск на базу Иркутской обсерватории.

С 1948 г. в обсерватории были возобновлены исследования приливных деформаций Земли, направленные на изучение внутреннего строения и динамики земной коры (эти работы активизировались в 1957—1959 гг. в связи с участием обсерватории в выполнении программы Международного геофизического года).

В послевоенные годы проведены гравиметрические наблюдения во многих пунктах Украины, что позволило уточнить некоторые важные геофизические параметры.

С 1964 г. обсерватория вошла в состав Института геофизики им. С. И. Субботина АН УССР на правах филиала.

По состоянию на начало 1982 года, оборудование обсерватории включало два зенит-телескопа, рефрактор АВР-2, призменную астролябию, высокоточные гравиметры и горизонтальные маятники. Сотрудники обсерватории осуществляли издание межведомственного научного сборника "Вращение и приливные деформации Земли".

21 сентября - 3 октября 1986 года в Полтаве прошла II-я Орловская научная конференция, посвящённая 60-летнему юбилею единственной в СССР гравиметрической обсерватории.

Впервые в мире по астрономическим наблюдениям Полтавской гравиметрической обсерватории исчислена суточная нутация, что подтвердило наличие жидкостного ядра Земли.

В последние годы наряду с традиционными темами обсерватория начала развивать новые направления: исследования приливных и неприливных деформаций земной коры для прогноза землетрясений, изучение техногенных деформаций. Наблюдения ведутся с помощью радиотелескопов «УРАН-2», которые могут работать в дециметровом диапазоне волн круглосуточно. Они установлены в 30 км от Полтавы. Совокупность этих научных приборов создает антенное поле. Полтавские инструменты включены в систему радиотелескопов Украины. Геофизические полигоны находятся под Судеевкой, Степановкой и в других населенных пунктах Полтавской области.

Полтавская обсерватория занимается не теоретической частью астрономических открытий, а работает в практической сфере — для исследований и сбора информации. Например, наблюдением уже известных звёзд для того, чтобы определить перемещения полюса Земли. Недавно глобальный пункт определения географических координат был установлен в Полтавской обсерватории. Важную роль в этой области играют технологии GPS-наблюдения. Все данные обрабатываются на месте и направляются в Киев. Рабочие помещения обсерватории оснащены зенит-телескопами ЗТЛ-180 и Цейса. Один из павильонов — демонстрационный, то есть предназначен для любительских наблюдений посетителей.

В разные годы в Полтавской гравиметрической обсерватории работали известные советские ученые: член-корреспондент АН СССР, академик АН УССР, заслуженный деятель науки УССР А. Я. Орлов (в 1926—1934 и 1938−1951 гг. — директор), академик АН УССР лауреат Государственной премии УССР Е. П. Федоров (работал в 1947—1959 гг.), академик АН УССР Я. С. Яцкив (работал в 1960—1962 гг.), член-корреспондент АН УССР, заслуженный деятель науки УССР З. Н. Аксентьева (в 1951—1969 гг. — директор, скончалась в Полтаве).

На фасаде здания обсерватории установлена мемориальная доска А. Я. Орлову.

Инструменты обсерватории 

 гравиметры GS-11 та GS-12
 наклономеры
 GPS  приемник Leica GR10
 2 полноповоротных купола (на спутниковых снимках видно 3 купола)
 зенит-телескоп ЗТЛ-180 (D = 180 мм, F = 2360 мм)
 зенит-телескоп Цейса (D = ? мм, F = ? мм)
 рефрактор АВР-2 (D = 200 мм, F = 2800 мм)
 160-миллиметровый рефрактор (D = 160 мм, F = ? мм)

Загородный филиал (21 км от Полтавы):
 На загородном здании обсерватории есть 2 полноповоротных купола
 Радиотелескоп «УРАН-2» (декаметровый диапазон волн; установлены в 30 км от Полтавы; 1992 год)

Отделы обсерватории 

 Отдел геодинамики
 Радиотелескоп УРАН-2

Направления исследований 

 Гравиметрия
 Изучение динамики земной коры и ускорения силы тяжести на основании геодезических и геофизических измерений (GPS-станция — наблюдения движения континентальной плиты)
 Выявление природных подземных ресурсов (залежи полезных ископаемых)
 Изучение техногенных деформаций
 Исследования приливных и неприливных деформаций земной коры для прогноза землетрясений
 Изучение источников космического радиоизлучения в декаметровом диапазоне радиоволн.
 Изучение вращательного движения Земли и связанных с ним геодинамических явлений методами космической геодезии и оптической астрометрии
 Комплекса задач астрономо-геодезического и геофизического характера
 Наблюдения движений полюсов Земли
 Астрономические наблюдения за изменениями широты

Достижения 
 Впервые в мире по астрономическим наблюдениям Полтавской гравиметрической обсерватории исчислена суточная нутация, что подтвердило наличие жидкостного ядра Земли.
 На основании многолетних наблюдений динамики земной поверхности разработана методика прогнозирования сезонных вертикальных движений слоев грунтов исключительно по данным атмосферных осадков.
 Полтавский ряд наблюдений ярких звезд не имеет аналогов в мировой практике широтных наблюдений.

Руководители обсерватории 
 1926—1934 — Орлов, Александр Яковлевич (организатор и первый директор обсерватории)
 1934—1937 — Нечипоренко, Петр Кириллович
 1938—1951 — Орлов, Александр Яковлевич − 2-й срок
 1951—1969 — Аксентьева, Зинаида Николаевна
 1969—1983 — Панченко, Николай Иванович
 1983—2016 — Булацен, Валентин Гаврилович
 с 2017 года — Лубков, Михаил Валерьевич

Известные сотрудники 

 А. Я. Орлов
 Е. П. Федоров
 Я. С. Яцкив
 З. Н. Аксентьева
 С. В. Дроздов
 Н. А. Попов
 Б. Ф. Синческул

Адрес обсерватории 
 Основное здание обсерватории: Украина, 36014 г. Полтава, ул. Мясоедова № 27/29
 Загородный филиал «УРАН-2» в 21 км от Полтавы: в селе Степановка Полтавского района (49°38’СШ; 34°50’ВД)

Интересные факты 
 Радиотелескоп «УРАН-2» является вторым в мире по чувствительности в декаметровом диапазоне волн инструментом
 На широте обсерватории в зените проходят две яркие звезды (Альфа Персея и Эта Большой Медведицы), которые можно наблюдать и ночью, и днём, а такие наблюдения были особенно важны для изучения короткопериодических колебаний широт и движения полюса Земли — в этом заключались косвенные методы изучения упругих деформацией Земли.

Примечания

Ссылки 
 Карта на wikimapia.org с указанием объектов на территории обсерватории
 Полтавская гравиметрическая обсерватория Института геофизики им. С. И. Субботина
 Полтавская гравиметрическая обсерватория
 Про обсерваторию  (карта и фотографии)
 О становлении обсерватории 
 ЕЕ ИМЯ НА КАРТЕ ВЕНЕРЫ (история обсерватории в середине 20 века)
 Полтавская гравиметрическая обсерватория
 Статья в которой упоминается обсерватория (6 — 9 стр.)
 Ночи Галилея в Полтавской области (2009 год)
 Про УРАН-2
  О Полтавской гравиметрической обсерватории 

Публикации в базе данных NASA ADS:
 Поиск по слову «Poltava» (82 публикации)

См. также 
 Список астрономических инструментов

Появились в 1926 году на Украине
1926 год в науке
Астрономические обсерватории по алфавиту
Астрономические обсерватории Украины
Национальная академия наук Украины
Организации Полтавы
Здания и сооружения Полтавы